Here We Go Again Tour — седьмой сольный концертный тур американской певицы Шер в поддержку её двадцать седьмого студийного альбома Dancing Queen. Это было первое мировое турне певицы с 2005 года, когда она представила свой тур Living Proof: The Farewell Tour. Тур начался 21 сентября 2018 года и был завершён 10 марта 2020 года, раньше срока, из-за из-за пандемии COVID-19.

Хронология 
7 мая 2018 года в различных средствах массовой информации было объявлено, что Шер отправится в свой первый австралийский сольный тур за более чем десятилетие и свой седьмой сольный концертный тур в целом. 17 мая 2018 года было объявлено, что Шер добавит еще две даты в Мельбурне и Сиднее из-за «большого спроса». 27 июня 2018 года было объявлено, что Шер посетит Новую Зеландию с концертом, прежде чем продолжить тур в Австралии. Вскоре после этого было объявлено о втором концерте в Новой Зеландии. 3 сентября 2018 года было объявлено, что Шер «[…] прощается с Мельбурном» для «третьего и заключительного шоу» 6 октября 2018 года из-за высокого спроса. Позже на той же неделе было объявлено, что Шер отправится в тур Here We Go Again в Северную Америку на 34 даты. Второй этап Тура начался 17 января 2019 года во Флориде и завершился 30 мая 2019 года в Ванкувере.

11 декабря 2018 года было объявлено, что Шер впервые за 15 лет отправится в турне по Европе. Европейский этап Тура начался 26 сентября 2019 года в Берлине, Германия, и завершился 3 ноября 2019 года в Белфасте, Северная Ирландия. После этого, Шер объявила о новых концертах в Северной Америке, начало в Портленде, штат Орегон, 19 ноября 2019. 4 ноября 2019 дополнительные даты в Америке были объявлены. 12 марта 2020 Шер объявила, что весенние даты тура будут отложены до осени, на фоне продолжающейся пандемии коронавируса, за исключением Бирмингем, штат Алабама который был отменен из-за запланированных ремонтных работ на арене Legacy Arena. Однако из-за продолжающейся пандемии в Соединенных Штатах все запланированные даты были отменены.

Выручка 
Шер с туром Here We Go Again стала третьей самой кассовой гастрольной артисткой 2019 года и заняла 11-е место по версии Billboard в списке гастролёров по итогам года. По версии Pollstar по итогам года Шер заняла 20-е место. В 2019 году Шер стала первой женщиной-артисткой в истории в возрасте старше 70 лет, собравшей более 100 миллионов долларов за один концертный тур.

Отзывы критиков 
Тур получил в основном позитивный приём от критиков, восхваляющих вокал Шер, а также элементы шоу и изменения костюмов. Европейская часть тура получила признание критиков, высоко оценив энергию Шер, номера и юмор. Тур был номинирован на премию People's Choice Award в категории «Любимый концертный тур 2019 года».

Сет-лист 
В концертную программу включены все классические хиты Шер, а также композиции, вошедшие в кавер-альбом Dancing Queen.

 «Woman’s World»
 «Strong Enough»
 «Gayatri Mantra»
 «All or Nothing»
 «All I Ever Need Is You» / «Little Man»
 «The Beat Goes On»
 «I Got You Babe»
 «You Haven’t Seen the Last of Me»
 «Welcome to Burlesque»
 «Waterloo»
 «SOS»
 «Fernando»
 «After All»
 «Heartbreak Hotel»
 «Walking in Memphis»
 «The Shoop Shoop Song (It’s in His Kiss)»
 «Bang Bang»
 «I Found Someone»
 «If I Could Turn Back Time»
На бис
 «Believe»

Даты концертов

Примечания 

Концертные туры Шер
Концертные туры 2018 года
Концертные туры 2019 года
Концертные туры 2020 года
Концертные туры, отложенные из-за пандемии COVID-19